Localidades do Brasil
 Serra Grande, município na Paraíba
 Serra Grande (Igrejinha), bairro no Rio Grande do Sul
 Serra Grande (Niterói), bairro no Rio de Janeiro
 Serra Grande (Valença), distrito na Bahia

 Outros
Serra da Ibiapaba — também conhecida como Serra Grande, formação geológica entre os estados do Ceará e do Piauí

Desambiguações de topônimos